Сара-Джейн Эбигейл Ланкашир (; родилась 10 октября 1964) — британская актриса театра, кино и телевидения. Она окончила музыкально-драматическую школу Гилдхолла в 1986 году и начала свою карьеру в местном театре, одновременно преподавая драматургию в Университете Солфорда. Ланкашир стала известной благодаря своим работам в телесериалах «Улица Коронации» (1991—1996, 2000), «Там, где сердце» (1997—1999), «Отсчет времени» (2000). В июле 2000 года она подписала двухлетний контракт с ITV, который сделал ее самой высокооплачиваемой телевизионной актрисой Великобритании.

В последующие годы Ланкашир снялась в костюмированных драмах «Оливер Твист» (2007), «Дамское счастье» (2012). С 2012 года она заслужила широкое признание критиков за свои роли в сериалах «Последнее танго в Галифаксе» (2012—2020) и «Счастливая долина» (с 2014). Ланкашир также снимается в кино, играет в театрах Вест-Энда. Она получила ряд престижных наград и номинаций, в том числе две победы на телевизионной премии Британской академии при пяти номинациях. В 2017 году она стала офицером ордена Британской империи.

Примечания 

Актрисы Великобритании